La cheralite-(Ce) è una varietà di monazite-(Ce) ricca di calcio.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Collegamenti esterni 

Fosfati, arsenati e vanadati (minerali)
Varietà di minerali